{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| IX Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 20 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 11 juli, 2007
|-
| Sluitingsceremonie
| 23 juli, 2007
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De negende Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 11 juli 2007 tot 23 juli 2007 in Algiers, Algerije. De stad ontving de Spelen ook al in 1978. Het was de eerste keer dat een stad voor de tweede keer de Spelen organiseerde.

Sporten

Medaillespiegel 

 2007
Sportevenement in Algerije
Sport in Algiers
Multisportevenement in 2007